Turban peut désigner:

 Un turban peut désigner un vêtement (couvre-chef).

Botanique 
 Potiron turban

Patronyme 

 Alain Turban (né en 1947),  chanteur français ;
 Charles Turban (1845-1905), clarinettiste français ;
 Dietlinde Turban, nom d’artiste de Dietlinde Turban-Maazl, (née en 1957), actrice allemande ;
 .

Géographie 
 Turban Geyser, un geyser dans le parc national de Yellowstone, aux États-Unis.

Peinture 
 Double portrait d'hommes en turban
 L'Homme au turban rouge

Histoire 
 Rébellion des Turbans jaunes
 Révolte des Turbans rouges

Economie 
 Valeurs à turban